Эрнест Абдулович Вале́ев () — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы VI, VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 7 апреля 1950 года в деревне Новый Камай (ныне Агрызский район Татарстан). С 1967 по 1968 год работал электрообмотчиком на Ижевском механическом заводе. С 1968 по 1970 год служил в рядах Советской Армии.

В 1974 году получил высшее образование по специальности «Правоведение» окончив Свердловский юридический институт. После окончания института направлен в прокуратуру Тюменской области. Работал стажером, позже был назначен следователем Тобольской межрайонной прокуратуры. В 1976 году назначен прокурором Юргинского района, в 1981 году назначен прокурором Тобольского района. В 1985 году назначен старшим помощником прокурора Тюменской области по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах. С 1988 по 1993 год работал первым заместителем прокурора Тюменской области, с 1993 по 2007 год занимал должность прокурора Тюменской области.

2 февраля 2007 года решением Совета Федерации РФ Э. А. Валеев был назначен заместителем генерального прокурора Российской федерации.

В октябре 2010 года назначен заместителем губернатора Тюменской области. Работал в должности вице заместителя губернатора до декабря 2011 года.

В декабре 2011 года баллотировался в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VI созыва. Был избран депутатом Госдумы по спискам партии «Единая Россия», работал в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

В сентябре 2016 года вновь баллотировался в Госдуму РФ VII созыва, избран депутатом по Тюменскому одномандатному округу № 185, выдвинут партией «Единая Россия».

19 сентября 2021 года избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва.

Законотворческая деятельность 
С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 64 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В ноябре 2022 года в составе группы депутатов от «Единой России» внёс законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды и звания 
 Орден Почёта, 2005 год
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2008
 Почетное звание «Заслуженный юрист РФ», 2000
 Нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры», 1991
 Медаль «Ветеран прокуратуры», 2010
 Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 16.06.2016
 Почетная грамота Президента РФ, 2010
 Благодарность Президента РФ, 2013
 Награждён именным огнестрельным оружием, 2001
 Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, 2007
 Почетная Грамота Государственной Думы ФС РФ, 2015
 Благодарность Председателя Государственной Думы ФС РФ, 2007
 Нагрудный знак «За безупречную службу», 2008
 Знак отличия «За верность закону» I степени, 2009
 Медаль «Совет Федерации. 15 лет.», 2009

Примечания 

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Почётные граждане Тюменской области
Выпускники Уральского юридического университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине